Gouvernement Jean-de-Dieu Soult (1) :  - .
 Gouvernement Jean-de-Dieu Soult (2) :  - .
 Gouvernement Jean-de-Dieu Soult (3) :  - .